Името Божурово носят три български села:

 Божурово (Област Добрич)
 Божурово (Област Разград)
 Божурово (Област Шумен)